Пясецький Андрій Андрі́й П'ясе́цький (27 серпня 1909, Реклинець — †25(27) листопада 1942, Львів) — вчений, політичний та громадський діяч, міністр лісів в уряді Ярослава Стецька.
 Павло Пясецький Яніна (народився 17 жовтня 1579 в містечку Пясечно, помер 1 серпня 1649 в місті Могила, Краків) — королівський секретар Сигізмунда III, абат єпископств Кам'янця (1627—1640), єпископства Холмського (1640—1644), а потім в Перемешлі (1644—1649).

Див. також 
 П'ясецький
Слов'янські прізвища